Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Brisbane International 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 30. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Brisbane